Amore 14 – romanzo di Federico Moccia pubblicato nel 2008 dalla Feltrinelli
Amore 14 – film del 2009 ispirato all'omonimo libro, diretto da Federico Moccia